Jean-Denis Barbié du Bocage (1760 - 1825), géographe
Alexandre Barbié du Bocage (1798 - 1835), géographe, fils du précédent
Victor-Amédée Barbié du Bocage (1832 - 1890), géographe, fils du précédent
Jean-Guillaume Barbié du Bocage, géographe, fils du précédent